Wardell – grupa muzyczna grająca rock i indie folk

Miejscowości 
 Wardell – wieś w Australii, w stanie Nowa Południowa Walia
 Wardell – miasto w USA, w stanie Missouri, w hrabstwie Pemiscot